Pini peut désigner :les pins en (Italien,Corse)

Toponyme
Pini, une commune du Burkina Faso.
Pini, une île de l'Indonésie.

Patronyme
 Rodolfo Pini (1926-2000), joueur de football uruguayen
 Wendy et Richard Pini (nés en 1950 et 1951), auteurs de bande dessinée américains
 Matthew Pini (né en 1969), joueur de rugby australien
 Ryan John Pini (né en 1981), nageur papou

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme